Oldcorn

 Andrew Oldcorn (* 1960), schottischer Golfer
 Richard Oldcorn (1938–2022), britischer Fechter